Jessica Winfield (Cirencester, Glos, Inglaterra; 1967) es una delincuente sexual británica transgénero, condenada a cadena perpetua en 1995 por la violación de dos niñas pequeñas, que cumple condena en la cárcel de mujeres HM Prison Bronzefield. Se hizo conocida por la resistencia de las prisioneras a recibirla y por los ataques sexuales que hizo contra las mismas.

Biografía 

Jessica Winfield nació en 1967, en Cirencester, Glos, Inglaterra, con el nombre de Martin Ponting. Tuvo su primer hijo a los 20 años con Sarah Callaghan, por ese entonces una chica de 15 y luego dos hijos más con su esposa Sharleen Ponting. 

En los años 1990 atacó y violó a dos niñas pequeñas, una de ellas una niña discapacitada amiga de su familia. Ponting tenía dislexia y un coeficiente intelectual de 77/80.

En 1995, Martin Pontig fue sentenciado a cumplir cadena perpetua en el HMP Whitemoor, Cambs, una cárcel de alta seguridad para convictos peligrosos.

En 2007, Ponting escribió al periódico de la cárcel quejándose de que estaba experimentando falta de comprensión y empatía debido a su identidad de género.   

En 2012, una de sus víctimas de abuso sexual infantil, lo visitó en la prisión como parte de su tratamiento de recuperación y forma de elaborar la violación. Cuando lo vio, Ponting estaba vestido de mujer, con peluca y maquillaje.

Jessica Winfield aseguró que se había cambiado el nombre de Martin por el de Jessica para demostrar a las autoridades que se sentía una mujer y no un varón. Adujo tener problemas emocionales y solicitó el pase a una cárcel femenina. Si se lo trasladaba a una cárcel de mujeres, podría esperar una posible liberación en 2018.

Según la legislación del Reino Unido, si un preso tiene un certificado de reconocimiento de género, el Servicio Penitenciario debe, si lo solicita, trasladarlo a la prisión de su género sentido.

En 2017 fue trasladada a HM Prison Bronzefield,   una prisión para mujeres jóvenes ubicada en las afueras de Ashford en Middlesex, Inglaterra. Bronzefield es la única prisión privada especialmente diseñada para mujeres en el Reino Unido, y es la prisión para mujeres más grande de Europa. 

El violador convicto había sido encarcelado en la prisión de alta seguridad de Whitemoor, una prisión para hombres de categoría A, en Cambridgeshire, Inglaterra, operada por el Servicio de Prisiones, donde estaba cumpliendo una sentencia de por vida. 

El grupo de campaña Voice4Victims escribió en Twitter "el violador tiene un cambio de sexo financiado por el NHS mientras las víctimas luchan por acceder a un tratamiento de apoyo y recuperación".

En 2017 Winfield fue trasladada al HMP Bronzefield, solo para mujeres, en Ashford, Surrey, y esperaba ser liberada ese año.

La misma víctima que lo había visitado en 2012 en prisión, aseguró:

Nigel Ponting, hermano del convicto, dijo: «Lo mejor que pueden hacer es tirar la llave. Es una amenaza para el público y hay que advertir a la gente sobre él.»

Sarah Callaghan, que quedó embarazada del primer hijo de Ponting cuando tenía 15 años y él tenía 20, lo calificó como un peligro desde joven:

Lo que más molestó a sus víctimas fue la idea de que Winfield pudiera ser liberada ese año.

No pasó mucho tiempo hasta que Jessica Winfield comenzara a hacer avances sexuales hacia las prisioneras. Las reclusas se pusieron en pie de guerra por tener un doble violador entre ellas. Esa cárcel es conocida por su dureza.

Lo que sucedió fue que cinco meses después de ingresar a la cárcel femenina, Winfield hizo avances sexuales no deseados a sus compañeras de prisión y tuvo problemas. 

Cuando el Mail Online lo mencionó como Martin Ponting y le llamó "padre", sugiriendo que sus acciones se debían al hecho de tener pene, se desencadenó un escándalo en la comunidad trans que acusó al medio de estar sugiriendo falsamente que existen mujeres transexuales que mienten sobre su identidad de género para obtener algún tipo de beneficio. Jessica Winfield había sido segregada por las otras reclusas en el HMP Bronzefield, y el debate derivó en si es peligroso o no el uso de baños de mujeres o espacios solo para mujeres por parte de mujeres transexuales.

Al poco tiempo, Winfield fue acusada de agresiones sexuales a numerosas reclusas y tuvo que ser trasladada a una celda de aislamiento, después de haberse probado que había atacado sexualmente a las reclusas femeninas.

Sharleen Ponting, su exesposa y madre de sus dos hijos menores comentó al respecto: 

En 2018, gobernadores de distintas prisiones en el Reino Unido advirtieron que trasladar a los delincuentes sexuales como Martin Ponting/Jessica Winfield, que nacen varones pero que supuestamente se identifican como mujeres, a las cárceles de mujeres, podría llevar a que las reclusas más vulnerables resultaran atacadas. En 2020, el Ministerio de Justicia del Reino Unido informó que las mujeres transexuales habían sido responsables de una tasa de ataques sexuales exponencialmente mucho más alta que su proporción en la población de las cárceles y prisiones de mujeres. Las mujeres trans constituían alrededor del 1 % de las reclusas pero eran las culpables del 5,6% de las agresiones sexuales que se habían producido en las cárceles femeninas.

Desde el momento en que la ideología de género es reconocida y aceptada por las leyes británicas, la cual considera que el sexo es una construcción social-cultural, nunca biológica, casos como este serán cada vez más frecuentes, ya que no habría motivo alguno para impedir que uno nacido varón que diga sentirse mujer sea tratado como tal con todo lo que ello supone.

Referencias 

Criminales de Reino Unido
Delitos sexuales
Personas trans del Reino Unido
Violadores en serie